Hans Löw bzw. Hans Loew ist der Name folgender Personen:

* Hans Löw (Fabrikant) (1889–1952), Schweizer Fabrikant
 Hans Loew (Grafiker) (1919–2016), deutscher Grafiker
 Hans Löw (Ingenieur) (Johann Löw; 1963–2018), deutscher Ingenieur
 Hans Löw (Schauspieler) (* 1976), deutscher Schauspieler und Autor
 Hans Maria Loew (* 1924), österreichischer Herausgeber
 Hans Werner Loew (* 1942), deutscher Politiker (SPD), MdL